Velepec ist der Familienname folgender Personen:

 Jure Velepec (* 1965), jugoslawischer bzw. slowenischer Biathlet
 Uroš Velepec (* 1967), jugoslawischer beziehungsweise slowenischer Biathlet